thumb|Carte des pays traditionnels de la Bretagne.

 (variantes :  ou ) est un terme qui désigne :
 Un pays de Bretagne centrale dans le Vannetais ;
 Une danse bretonne, une gavotte aux mouvements de pieds très vifs, avec une succession d'appuis croisés-emboîtés.